Raymond Janssens (magistraat), procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
 Raymond Janssens (politicus), socialistisch volksvertegenwoordiger en schepen van Mechelen